Dans la mythologie grecque, Télémaque (en grec ancien , « qui se bat au loin ») est le fils d'Ulysse et de Pénélope.

Arts et culture 
 Télémaque est un opéra d'André Campra sur un livret d'Antoine Danchet (1704).
 Télémaque est un opéra d'André Cardinal Destouches sur un livret de Simon-Joseph Pellegrin (1714).
 Telemaco est un opéra d'Alessandro Scarlatti sur un livret de Carlo Sigismondo Capece (1718).
 Télémaque dans l'île de Calypso est un ballet-pantomime de Pierre Gardel sur une musique d'Ernest Miller (1790).
 Télémaque est une bande dessinée de Sabrina Calvo et Thomas Azuélos (2004).
 Le Télémaque est une revue scientifique de philosophie de l'éducation
 Le groupe éditions Télémaque, racheté par Editis en 2019

Sciences 
 (15913) Télémaque, astéroïde troyen jovien.

Personnalités 
 Télémaque de Rome, anachorète martyr, fêté le .
 Hervé Télémaque est un peintre français d'origine haïtienne (1937-2022).

Navires 
 Le Télémaque, brick qui coula le  en rade de Quillebeuf.

Voir aussi 
 
 Le Télémaque travesti, roman de jeunesse de Marivaux.
 Institut Télémaque

Références 

Homonymie de titre